Gotto ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gotto (* 1973), deutscher Historiker
 Klaus Gotto (1943–2017), deutscher Historiker
 Lisa Gotto (* 1976), deutsche Film- und Medienwissenschaftlerin

Gotto steht für:

 Gotto (Einheit), ein historisches italienisches Volumenmaß

Siehe auch:

 Goto